Dimitrova se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bozhana Dimitrova
 Natalia Dimitrova